Dransfeld steht für:

 Dransfeld, eine Stadt in Niedersachsen

Dransfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Dransfeld (1880–1941), deutscher Fotograf
 Eduard Dransfeld (1883–1964), deutscher Offizier, zuletzt General der Flieger im Zweiten Weltkrieg
 Hedwig Dransfeld (1871–1925), deutsche katholische Frauenrechtlerin und Politikerin (Zentrum)
 Klaus Dransfeld (* 1926), deutscher Physiker
Siehe auch:
 Transfeld